Ordet knold har flere betydninger eller specialiseringer:
 Stofknold
 Knold (botanik)

 stednavne
 Knold (Køng Sogn) – en bebyggelse i Køng Sogn, Assens Kommune
 Knold (Mjolden Sogn) – en bebyggelse i Mjolden Sogn, Tønder Kommune

 Se også
 Knold og Tot

 Øvrig brug
 Knold bruges om en person der ikke tænker sig om og derfor begår fejl. Eksempel: "Du kan da ikke skære kød over med en gaffel, din knold!"
 Muligvis som udbygning af ovenstående benyttes udtrykket "noget knold" om noget der ikke virker eller ikke passer sammen. Eksempel: "Det nye navigationsanlæg er noget knold; den siger jeg skal køre via Esbjerg for at komme fra Århus til Herning".